Clovis (afgeleid van Chlodowech) is een oudere variant van de naam Lodewijk. Zie Clovis (voornaam) voor een verdere uitleg.

Er zijn verschillende koningen geweest die men in latere tijd met de jongere vorm Clovis is gaan aanduiden:
 Koningen van de Franken:
Clovis I, 482-511. Theoretisch is hij koning Lodewijk I van Frankrijk. Deze naam wordt niet meer gebruikt sinds de 17de eeuw, omdat de nummering niet meer klopt juist omwille van alle varianten van de naam Lodewijk.
Clovis II, 637-655
Clovis III 675-676, ook Clovis IV
Clovis IV, 691-695, ook Clovis III
 Plaatsen in de Verenigde Staten:
Clovis (Californië)
Clovis (New Mexico)
 De Cloviscultuur, is een vroeg-Amerikaanse cultuur

Clovis kan ook verwijzen naar:
 Clovis (bier), een verdwenen Belgisch bier
 Clovisbron, een bron in het Belgische Brustem